Jean de Nevers est le nom qui fut donné à Jean sans Peur (1371 † 1420), 

D'autres comtes de Nevers ont porté ce prénom :
Jean Tristan (1250 † 1270), fils de Saint-Louis, comte de Valois et comte de Nevers par mariage,
Jean de Bourgogne (1415 † 1491), neveu de Jean Sans Peur, comte d'Étampes, de Nevers, de Rethel et d'Eu.

Histoire de la Bourgogne
Noble français